Lhomme (rivier), een rivier in België
Lhomme (gemeente), een gemeente in Frankrijk